Al torneo di singolare maschile alle Olimpiadi di Saint Louis 1904 presero parte 27 tennisti, quasi tutti statunitensi (unica eccezione il tedesco Hugo Hardy).

Medagliere

Risultati

Semifinali e finale

Parte alta
Nel turno preliminare Nathaniel Semple sconfisse George Stadel 6-2, 6-1 e si qualificò al tabellone principale.

Parte bassa

Bibliografia

 

Tennis ai Giochi della III Olimpiade